In het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010 werd gestreden om het FIM-wereldkampioenschap in de wegraceklassen MotoGP, Moto2 en 125 cc. Het was het 62e seizoen van de Grand Prix wegrace. In de 125 cc werd voor de 62e keer om de titel gestreden en om de titel in MotoGP werd voor de 9e keer gestreden. De titel in de Moto 2 (een klasse op basis van 600cc-motoren) stond dit seizoen voor het eerst op het programma, de klasse verving de 250cc-klasse die van 1949-2009 werd verreden.

Verspreid over het seizoen werd er geracet op 18 circuits. In de MotoGP werden 18 races gehouden, in de Moto 2 en 125 cc 17 races. Op 11 april werd op het Losail International Circuit in Qatar de eerste race verreden. Deze GP werd voor de derde keer 's nachts verreden. Op zaterdag 26 juni was de TT van Assen de zesde race in deze cyclus; het was de enige GP die verreden werd op zaterdag. Tijdens de GP van de Verenigde Staten in Laguna Seca kwam alleen de MotoGP in actie. De laatste race, op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia, werd op 7 november verreden.

De Britse Grand Prix werd dit jaar voor het eerst sinds 1986 weer op het circuit van Silverstone verreden.

Kalender
Alle wedstrijden werden op zondag verreden, behalve de TT Assen, die op zaterdag plaatsvond. De GP van Qatar was een nachtwedstrijd.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

Moto2

Coureurs en teams

Resultaten

† Shoya Tomizawa verongelukte tijdens de Grand Prix-wegrace van San Marino 2010.

125 cc

Coureurs en teams

Resultaten

Bronnen
 Officiële website wereldkampioenschap wegrace